

Москоу — місто, штат Айдахо
 Москоу — місто, штат Канзас
 Москоу — місто, штат Мен
 Москоу — місто, штат Пенсільванія
 Москоу — місто, штат Теннессі
 Москоу — місто, штат Вісконсин
 Москоу — селище, штат Огайо
 Москоу — переписна місцевість, штат Меріленд

Див. також 
 Москва (значення)
 Москов